Begin může znamenat:

příjmení
 Aliza Beginová – manželka bývalého premiéra Menachema Begina
 Benny Begin – bývalý izraelský politik, zakladatel strany Cherut - Národní hnutí
 Louis-Nazaire Bégin (1840–1925) – arcibiskup v Québecu
 Menachem Begin (1977–1983) – bývalý izraelský premiér a bývalý předseda strany Likud
 Steve Bégin – kanadský hokejista

místní jméno
 Kirjat Menachem Begin – čtvrť v Jeruzalémě
 Ramat Begin – čtvrť Haifě

ostatní
 BEGIN, begin, apod. – začátek bloku v některých programovacích jazycích

Rozcestníky - příjmení